Aggie Creek  ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Aggie Creek (Fish River), Fluss im Bundesstaat Alaska (Fairbanks North Star)
 Aggie Creek (Washington Creek), Fluss im Bundesstaat Alaska (Nome)
 Aggie Creek (Thistle Creek), Fluss im Bundesstaat Utah